Алексе́й Ко́рнев:
 Корнев, Алексей Александрович (род. 1991) — российский биатлонист.
 Корнев, Алексей Николаевич (род. 1976) — российский шахматист, гроссмейстер.